Sarandón puede referirse a:

 San Miguel de Sarandón, parroquia y aldea del ayuntamiento de Vedra.
 San Pedro de Sarandón, parroquia del ayuntamiento de Vedra.
 A Ponte de Sarandón, lugar de la parroquia de San Mamede de Ribadulla (Vedra).
 Puente de Sarandón, puente que cruza del río Ulla y une Vedra y La Estrada.
 Sarandones o Santa María de Sarandón, parroquia del ayuntamiento de Abegondo.
 Susan Sarandon, actriz estadounidense.
 Chris Sarandon, actor estadounidense.